Porchow  ist der Name

 einer Stadt in der russischen Oblast Pskow, siehe Porchow
 eines Rajons in der russischen Oblast Pskow, siehe Rajon Porchow
 der sorbische Name des Ortes Burkau in Sachsen